Annika Bruhn (née en 1992), nageuse allemande
 Christian Bruhn (né en 1934), compositeur allemand
 Erik Belton Evers Bruhn (1928-1986), danseur, chorégraphe, acteur et écrivain danois
 Kirsten Bruhn (née en 1969), nageuse allemande
 Rolf Wallgren Bruhn (1878-1942), homme politique canadien en Colombie-Britannique
 Wilhelm Bruhn (1869-1951), homme politique allemand

Voir aussi 
 
 

Patronyme bas allemand
Homonymie de patronyme germanique
Homonymie de patronyme danois